Ante Tomić (košarkaš), hrvatski košarkaški reprezentativac
 Ante Tomić (nogometaš), hrvatski nogometaš
 Ante Tomić (nogometaš Splita), igrao početkom 1930-ih godina 
 Ante Tomić (novinar), hrvatski književnik i novinar